Натуральне число 51
 51 рік до нашої ери
 51 рік нашої ери